Roger Mason, un joueur de basket-ball professionnel américain (1980). 
 Roger Mason, un guitariste, chanteur, compositeur et interprète américain (1944).